Die Liste der olympischen Medaillengewinner aus Schweden listet alle Sportler aus Schweden auf, die bei Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen konnten. Bislang errangen schwedische Sportler insgesamt 679 olympische Medaillen (213 × Gold, 227 × Silber und 239 × Bronze) und belegt damit Platz 8 im Medaillengesamtspiegel.

Das Sveriges Olympiska Kommitté wurde 1913 gegründet und im selben Jahr vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen. Schweden hat mit Ausnahme von 1904 an sämtlichen Olympischen Spielen teilgenommen.

Medaillengewinner 
Aufgrund der großen Anzahl an Medaillengewinnern erfolgt eine Unterteilung in mehrere Listen:
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus Schweden/A–C
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus Schweden/D–I
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus Schweden/J–L
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus Schweden/M–R
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus Schweden/S–Ö

Medaillenbilanz 
Stand: September 2021

Olympische Sommerspiele

Olympische Winterspiele

Siehe auch 
 Olympische Geschichte Schwedens

Weblinks 
 Sveriges Olympiska Kommitté
 

!Medaillengewinner
Schweden
Olympische Medaillengewinner Schweden